{{DISPLAYTITLE:5-HT2B-рецептор}}

5-HT2B-рецептор — белок одного из подтипов серотониновых рецепторов подсемейства 5-HT2-рецепторов. У человека этот рецепторный белок кодируется геном HTR2B. Рецепторы подтипа 5-HT2B относятся к семейству метаботропных G-белок-связанных рецепторов, и служат для связывания нейромедиатора серотонина (5-гидрокситриптамина, 5-HT).

Функция 
Рецепторы подсемейства 5-HT2 (к которым относится и 5-HT2B-рецептор) опосредуют многие из центральных и периферических физиологических эффектов серотонина у человека и животных. В частности, к сердечно-сосудистым эффектам активации 5-HT2B-рецепторов относится вазоконстрикция и изменения формы тромбоцитов, а к центральным эффектам относится сенсибилизация нейронов к тактильным стимулам и опосредование некоторых эффектов галлюциногенов, в частности замещённых амфетаминов.

Рецепторы подтипа 5-HT2B вовлечены в:
 ЦНС: пресинаптическое ингибирование, поведенческие эффекты
 Кровеносные сосуды: лёгочная вазоконстрикция
 Сердце: Рецепторы подтипа 5-HT2B регулируют структуру и функции сердечной мышцы, что иллюстрируется аномальным развитием сердца у мыши, лишённой функционирующих 5-HT2B рецепторов. Стимуляция рецепторов подтипа 5-HT2B может также приводить к аномальной, патологической пролиферации фибробластов сердечных клапанов, что при хронической гиперстимуляции 5-HT2B может приводить к серьёзной вальвулопатии (клапанным порокам) и сердечной недостаточности. Более того, сравнительно недавно было показано, что рецепторы подтипа 5-HT2B гиперэкспрессированы в сердце людей, страдающих сердечной недостаточностью, и что антагонисты рецепторов подтипа 5-HT2B способны защищать сердце от вызываемой β-адренергическими агонистами, вазопрессином или ангиотензином II патологической гипертрофии сердечной мышцы у экспериментальных мышей.
 SERT: Рецепторы подтипа 5-HT2B регулируют методом обратной связи выделение серотонина, влияя на активность белка-транспортера серотонина, и важны как для нормальной физиологической регуляции уровней серотонина в плазме крови, так и для ограничения аномального выброса серотонина, вызываемого такими веществами, как MDMA. Однако интересно, что активация рецепторов подтипа 5-HT2B, похоже, играет защитную роль против развития серотонинового синдрома, могущего возникнуть при резком повышении уровней внеклеточного серотонина, несмотря на его роль в модуляции высвобождения серотонина.

Примечания

Ссылки

Для дополнительного чтения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серотониновые рецепторы